Villám Balázs (Kalocsa, 1989. június 2. –) magyar labdarúgó, jelenleg a Iváncsa hátvédje.

Sikerei, díjai 
Budapest Honvéd
NB I
 bajnok (1): 2016–17

Jegyzetek

További információk 
MLSZ
HLSZ

1989-ben született személyek
Élő személyek
Kalocsaiak
Magyar labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Vasas labdarúgói
A Dunaújváros PASE labdarúgói
A Bajai LSE labdarúgói
A Szolnoki MÁV labdarúgói
A ZTE labdarúgói
A Budapest Honvéd labdarúgói